Апертура 2010, полное название Турнир Iveco Двухсотлетия (Независимости Аргентины) Апертура 2010 () — чемпионат Аргентины, открывавший 81-й сезон Примеры А. Проходил в период с 6 августа по 13 декабря, однако матч 18-го тура Индепендьенте — Тигре был перенесен на февраль 2011 года в связи с участием первых в финале Южноамериканского кубка 2010.

Изменения перед сезоном

Изменения в составе участников по итогам сезона 2009/2010

Изменения регламента 
Первоначально планировалось, что все туры Апертуры будут сыграны в выходные дни (с пятницы по воскресенье) , в отличие от Клаусуры 2010, которая проводилась в сжатые сроки из-за ЧМ2010 . Однако из-за смерти 54-го Президента Аргентины Нестора Киршнера матчи 13-го тура были перенесены на неделю , а сроки трёх последних туров были изменены, в том числе 18-й состоялся посреди недели.

Уже по ходу чемпионата претерпела изменение система отбора на Кубок Либертадорес. До начала сезона КОНМЕБОЛ отдала победителю Южноамериканского кубка 2010 путёвку в Кубок Либертадорес 2011 за счет шестой бразильской квоты, однако непосредственно перед финалом из-за протеста бразильцев поменяла своё решение, отдав пропуск в главный клубный континентальный турнир за счёт квоты своей страны. Таким образом, выиграв в финале эту путёвку заполучил «Индепендьенте», а команды, боровшиеся за пятое место по итогам суммарной таблицы чемпионатов Клаусуры 2010 и Апертуры 2010 по ходу предпоследнего тура были поставлены перед тем фактом, что она больше не даёт пропуска в главный клубный турнир Южной Америки.

Клубы-участники

Итоговая таблица

Суммарная таблица 2010 года 
Использовалась для определения участников Кубка Либертадорес 2011. Аргентина имела пять квот — четыре в групповой раунд и одну в первый раунд.

Групповой раунд:
 Чемпион Клаусуры 2010, Архентинос Хуниорс.
 Чемпион Апертуры 2010, Эстудиантес.
 Две лучших команды в этой таблице, за исключением вышеупомянутых чемпионов, Велес Сарсфилд и Годой-Крус.
Первый раунд:
 Чемпион Южноамериканского кубка 2010, Индепендьенте.

Результаты матчей

Календарь 

Источник: AFA: Programación del Torneo IVECO del Bicentenario Apertura 2010 — Fixture

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Апертура и Клаусура

Ссылки 
 Ассоциация Футбола Аргентины
 Регламент сезона 
 Апертура 2010 на «СЭ»
 Чемпионат Аргентины на football.ua
 Апертура 2010 на futbolsudamerica.com

2010
Футбол в Южной Америке в 2010 году
Спорт в Аргентине в 2010 году